Долосцы — деревня в России, в Пустошкинском районе Псковской области. Административный центр Пригородной волости.

География 
Деревня расположена в 2 км к западу от города Пустошка, у озера Долосцы.

Население 

Численность населения деревни по оценке на начало 2001 года составляла 153 жителя.

Примечания 

Населённые пункты Пустошкинского района